Příjmení Englund nosí více významných osobností:

 Peter Englund (* 1957) – švédský historik a spisovatel
 Robert Englund (* 1947) – americký herec
 Thobbe Englund (* 1979) – švédský kytarista